Коритњак може да се односи на:

 Коритњак, село у општини Нишка Бања.
 Коритњак (острво), острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Коритњак (планина),  северозападни је огранак (808 m), Суве планине (1.810 m), у чијем подножју је размештена Нишка Бања са лековитим  изворима термоминералне воде.